

Patronyme 

 Bernard Housset (1940-), prélat catholique français, évêque émérite de La Rochelle et Saintes depuis 2016 ;
 Étienne François Housset (-1823), homme politique français ;
 Marcel Housset (1906-1994), aviateur et général français.

Toponymie 

 Housset, commune française située dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France.